Mount Rose bezeichnet:

 Mount Rose (Nevada), einen Berg im US-Bundesstaat Nevada
 Mount Rose (New Jersey), eine Ortschaft im Mercer County, US-Bundesstaat New Jersey
 Mount Rose (North Carolina), eine Ortschaft im Chowan County, US-Bundesstaat North Carolina
 englischer Name für den Mont Rose (Antarktika), Berg auf der Pétrel-Insel, Géologie-Archipel.
 Mount Rose (Grenada), Siedlung im Nordosten des Inselstaates Grenada in der Karibik

Siehe auch:
 Mont Rose